Пазяк — українське прізвище

 Пазяк Михайло Михайлович (1930—1999) — український фольклорист, етнограф, літературознавець.
 Пазяк Ольга Михайлівна (1931—2004) — український науковець-мовознавець, педагог, кандидат філологічних наук.